Генс — фамилия.

Известные носители:
 Генс, Инна Юлиусовна (1928—2014) — советский киновед, кандидат искусствоведения (1967), специалист в области японского кинематографа.
 Генс, Георгий Владимирович (1954—2018) — российский предприниматель, основатель и владелец компании «Ланит», занимал 119-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.
 Генс, Григорий Фёдорович — российский генерал-майор, тайный советник, председатель Оренбургской пограничной комиссии, востоковед. 
 Генс, Филипп Георгиевич (род. 1979) — президент группы «Ланит», сын Георгия Генса, № 142 в рейтинге богатейших бизнесменов России.
 Генс, Якоб (ум. 1943) — председатель юденрата Вильнюсского гетто.

См. также 
 Генц
 Гёнц

Примечания